Världsmästerskapen i bordtennis 2006 spelades i AWD-Dome i Bremen under perioden 24 april-1 maj 2006. Upplagan var den 48:e.

Medaljsummering

Medaljligan

Discipliner

Resultat

Herrarnas lagtävling

Final

Slutspel

Damernas lagtävling

Final

Slutspel

Källor

ITTF website
ITTF Statistics

Fotnoter

2006 i Tyskland
Bordtennis i Tyskland
Sport i Bremen
Sportevenemang i Tyskland
Sportåret 2006
2006